Піма:

 Піма — містечко в штаті Аризона, США
 Піма — округ в штаті Аризона, США
 Піма — індіанське плем'я з групи Пуебло